Филип Дон (; ) — футбольный арбитр и школьный учитель из Англии. Традиционно Дон работает в Шеффилде, но свою учительскую карьеру начал к югу от Мидлсекса. Он входит в 100 самых лучших рефери за всю историю по версии IFFHS.

Карьера 
В 1980 году в возрасте 28 лет он судил футбольную лигу в качестве помощника главного арбитра.

Личная жизнь 
Сын — Тим Дон — чемпион мира по плаванию.

Примечания 

Футбольные судьи Англии
Судьи на летних Олимпийских играх 1992 года
Судьи чемпионата мира по футболу 1994